YCN steht als Abkürzung für:
 IATA-Code des Flughafens Cochrane in Ontario, Kanada 
 Yacht-Club Niedersachsen
 Yacht-Club Nürnberg
 You Can Now, britische Studenteninitiative mit Awards

YCN